Vesterhede kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vesterhede (Hejnsvig Sogn) – en bebyggelse i Hejnsvig Sogn
 Vesterhede (Hoven Sogn) – et areal i Hoven Sogn
 Vesterhede (Læsten Sogn) – en bebyggelse i Læsten Sogn
 Vesterhede (Mammen Sogn) – en bebyggelse i Mammen Sogn
 Vesterhede (Rindum Sogn) – en bebyggelse i Rindum Sogn
 Vesterhede (Rømø Sogn) – en bebyggelse i Rømø Sogn
 Vesterhede (Sevel Sogn) – en bebyggelse i Sevel Sogn